A Taça CERS de 1999 foi a 19ª edição da Taça CERS organizada pela CERH iniciou-se a 16 de Janeiro e finalizou a 17 de Abril de 1999.

Equipas da Taça CERS de 1999
As equipas classificadas são:

Fase Final

Ligações Externas
CERH website

Internacional
 Ligações para todos os sítios de hóquei
 Mundook- Sítio com notícias de todo o mundo do hóquei
Hoqueipatins.com - Sítio com todos os resultados de Hóquei em Patins

Hóquei em patins
Taça CERS